Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Geoff Masters era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Tony Roche.

Jimmy Connors ha battuto in finale 7–5, 6–4, 6–2  Ken Rosewall.

Teste di serie

  Jimmy Connors (campione)
  Vitas Gerulaitis (semifinali)
  Harold Solomon (primo turno)
  Ken Rosewall (finale)

 Bill Scanlon (secondo turno) 
 Kim Warwick (primo turno) 
 Tony Roche (quarti di finale) 
 Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1977